Der Volleyball World Cup 2011 war die elfte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 4. und dem 18. November in Japan statt. Dieser Wettbewerb galt gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2012. Italien gewann den Titel, und auch die USA und China konnten sich für London 2012 qualifizieren.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Finalisten der Europameisterschaft 2011
  und  als Finalisten der Asienmeisterschaft 2011
  und  als Finalisten der NORCECA-Meisterschaft 2011
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 2011
  und  als Finalisten der Afrikameisterschaft 2011
  und  auf Einladung des FIVB.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer spielten vier Runden, wobei sie informell auf zwei Gruppen aufgeteilt waren. Das System war „jeder gegen jeden“, das bedeutet, dass jede Mannschaft 11 Spiele in 15 Tagen (bei 4 Ruhetagen) zu absolvieren hatte. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg erhielt der Sieger drei Punkte und der Verlierer keinen Punkt. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte und der Verlierer einen Punkt.Die ersten drei Mannschaften erhielten jeweils einen Platz für die Olympischen Spiele 2012 in London.

Finalrunde

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Weblinks 
 Offizielle Web-Präsenz (englisch)

Frauen 2011
Volleyballveranstaltung 2011
World Cup der Frauen 2011